Toto je seznam měst v Chile.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 40 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 21. dubna 1982, 22. dubna 1992 a 24. dubna 2002 a oblasti, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na město v úzkém slova smyslu (geografický obvod města), nikoliv na město ve smyslu politickém. Města jsou seřazena podle velikosti.

Největší sídelní celky 
Následující tabulka zachycuje přehled největších chilských sídelních celků dle výsledků sčítání obyvatelstva z roku 2017. Většinou se jedná o konurbace či metropolitní oblasti, ve kterých je sdruženo několik komun.

Reference

Související články 
 Seznam seznamů měst

Externí odkazy 
 
 Instituto Nacional de Estadísticas
 World Gazetteer - počty obyvatel chilských měst v současnosti
 City Population - počty obyvatel chilských měst v historii

 
Chile
města